Jewsbury ist der Familienname folgender Personen:

 George Jewsbury (* 1941), US-amerikanischer Historiker
 Geraldine Jewsbury (1812–1880), britische Schriftstellerin und Dichterin
 Jack Jewsbury (* 1981), US-amerikanischer Fußballspieler
 Maria Jane Jewsbury (1800–1833), britische Schriftstellerin und Dichterin